Eslöv kan syfta på:

 Eslövs kommun – en kommun i Skåne län
 Eslöv – centralort i Eslövs kommun
 Eslövs köping – en tidigare köping och kommun i Malmöhus län 1875–1910
 Eslövs stad –  en tidigare kommun i Malmöhus län 1911–1970
 Eslövs församling – en församling i Frosta kontrakt i Lunds stift, namnet innan 1952 Västra Sallerups församling
 Eslövs kyrka – en kyrkobyggnad i Eslöv
 Eslövs distrikt – ett distrikt i Eslövs kommun och Skåne län 2016–
 Eslövs station – en järnvägsstation i Eslöv
 Eslövs AI – en idrottsklubb i Eslöv med verksamhet främst inom tre idrotter: friidrott, brottning och bordtennis